Эмили Боссхард Хови (; ) — норвежская футболистка, выступающая на позиции нападающей за норвежский клуб «AS Roma» и за женскую сборную Норвегии.

Клубная карьера 
Эмили Хови начинала заниматься футболом в норвежском клубе «Стабек», а в 2008 году присоединилась к команде «Рёа», за который играла в Топпсериен до 2012 года. С 2013 по 2016 год она выступала за «Квиннер», другой клуб лиги.

31 октября 2016 года Эмили Хови подписала контракт с американским клубом «Бостон Брейкерс», членом Национальной женской футбольной лиги. В августе 2017 года Хови и «Бостон Брейкерс» расторгли его по взаимному согласию, чтобы футболистка могла вернуться на родину, по которой она тосковала. 15 августа того года стало известно, что Хови вновь будет играть за «Квиннер».

Карьера в сборной 
 
Эмили Хови дебютировала за сборную Норвегии в 2010 году и играла за неё на чемпионате мира 2011 года в Германии, забив гол в мачте группового этапа против Экваториальной Гвинеи, состоявшемся 29 июня. Она также принимала участие в отборочном турнире чемпионата Европы 2011 года среди девушек до 19 лет, но не была вызвана для участия в финальном этапе этого турнира из-за того, что она была уже задействована в главной сборной Норвегии.

Хови была включена в состав сборной Норвегии на женский чемпионат Европы 2013 года в Швеции её главным тренером-ветераном Эвеном Пеллерудом. Норвежки на этом турнире дошли до финала, в котором с минимальным счётом уступили Германии на стадионе Френдс Арена. Хови провела этот матч на скамейке запасных. Она также играла за национальную команду на чемпионате мира 2015 года.

Статистика

Достижения 
С «Рёа» Хови трижды выигрывала Кубок Норвегии: в 2008, 2009 и 2010 годах, а также трижды становилась чемпионкой Норвегии: в 2009, 2010 и 2011 годах.

Примечания

Ссылки 
 
 
 Профиль на сайте Норвежской футбольной ассоциации

Футболистки Норвегии
Игроки женской сборной Норвегии по футболу
Игроки ЖФК «Лиллестрём»